Укмергское районное самоуправление (, до 1995 — Укмергский райо́н) — муниципальное образование в Вильнюсском уезде в центральной части Литвы.

Население

Населенные пункты 

 1 город — Укмерге;
 10 местечек — Дялтува, Лидуокяй, Пабайскас, Сесикай, Шешуоляй, Тауенай, Вепряй, Видишкяй, Жялва и Жемяткемис;
 612 деревень.

Численность населения (2001):
 Укмерге — 28 759;
 Швентупе — 842;
 Вепряй — 663;
 Сесикай — 601;
 Дянава — 547;
 Видишкяй — 528;
 Жялва — 516;
 Дялтува — 503.

Известные уроженцы и жители 
 Ловмянский, Генрик (1898—1984) — польский учёный, историк-медиевист, славист, профессор, доктор наук, академик Польской Академии наук (с 1952). Автор монументального 6-томного труда «Начала Польши».
 Сметона, Антанас (1874—1944) — литовский государственный деятель, президент Литвы в 1919—1920 и 1926—1940 годах.
 Стишко, Анатолий (род. 1937) — русский художник, выпускник Художественного института Вильнюса. Автор картин, представленных в Третьяковской галерее и в других коллекциях разных стран мира.
 Стомма, Витольд-Мечислав Игнатьевич — военный деятель.

Примечания

Ссылки 

 

Районы Литвы
Укмергский район